Podgrađe (Marija Bistrica)
 Podgrađe (Nijemci)